Синус — тригонометрична функція
 Синус — незаповнений простір між тканинами, пазуха.